Il singolare  del Prosperita Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Jiří Vaněk era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Ivan Dodig.

Jan Hájek ha battuto in finale Ivan Dodig 7–5, 6–1.

Teste di serie

  Marcos Baghdatis (primo turno)
  Ivo Minář (ritiro)
  Steve Darcis (semifinali)
  Olivier Rochus (quarti di finale)

 Jiří Vaněk (quarti di finale)
 Lukáš Rosol (quarti di finale)
 Stéphane Bohli (primo turno)
 Sebastián Decoud (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Prosperita Open 2009